Nivå, een plaats in Denemarken
 Niva (okres Prostějov), een gemeente in Tsjechië
 Niva (rivier), een rivier in Rusland
 Niva, een autotype van Lada
 Niva (krant), een krant in Polen
 NIVA, het Nederlands Instituut van Accountants, een voorloper van het NIVRA